Josipovac, prigradsko naselje grada Osijeka
 NK Radnik Josipovac
 Sabirni logor Josipovac
 Josipovac Punitovački
 Samostan Josipovac u Tuzli
 Josipovac (groblje u Tuzli)
 Josipovac, zaseok u Lukovu kod Vrbovca
 Josipovac, Zagreb
 Josipovac, brdo u Krapini